Chrysemosa är ett släkte av insekter. Chrysemosa ingår i familjen guldögonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Guldögonsländor
Chrysemosa